Noguera hace referencia a:
 El árbol nogal, noguero o noguera.

Los topónimos:

La Noguera, comarca catalana con capital en Balaguer.
 Nogueras, municipio de España, en la provincia de Teruel.
 Santa Cruz de Nogueras, municipio de España, en la provincia de Teruel.
 Noguera de Albarracín, municipio de España, en la provincia de Teruel.
Las Nogueras, pedanía de Requena, en la provincia de Valencia
Nogueras, una localidad mexicana en el estado de Colima.
 El río Noguera Pallaresa, afluente del Segre.
 El río Noguera Ribagorzana, afluente del Segre.
 Dos ríos que comparten el nombre de Noguera de Tor.
 El río Noguera de Cardós, afluente del Noguera Pallaresa.
 El río Noguera de Vallferrera, afluente del Noguera de Cardós.
 Juan José Noguera habitante colombiano

Notas